Пісенний конкурс Євробачення 1981 став 26-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 4 квітня 1981 року в місті Дублін, Ірландія. До конкурсу приєднався Кіпр, повернулися Ізраїль та Югославія, але Італія й Марокко вирішили не брати участь. Таким чином, у конкурсі взяли участь 20 виконавців.

Гран-Прі одержав гурт Bucks Fizz із піснею «Making your Mind up», що представляла Велику Британію. Норвегія не набрала жодного балу. Єгипет прийняв рішення вперше транслювати конкурс.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення
1981 у телебаченні
1981 в Ірландії
Квітень 1981
Музика Дубліна